Niemcy:
 Südfriedhof – dzielnica Kilonii

Zobacz też:
 Neuer Südfriedhof – cmentarz w Monachium